Kretser ist der Familienname folgender Personen:

 David de Kretser (* 1939), australischer Mediziner und Politiker
 Michelle de Kretser (* 1957 oder 1958), australische Romanautorin

Siehe auch:
 Kretzer
 Krätzer